Les Hanwha Eagles (hangeul : 한화 이글스) sont une équipe professionnelle sud-coréenne de baseball évoluant dans le championnat KBO. L'équipe est créée en 1986 sous le nom de Binggeurae Eagles. Elle change de propriétaire en 1993 lors de son rachat par le groupe Hanwha. L'équipe joue ses matchs à domicile au parc des Hanwha Eagles à Daejeon.

Bilan par saisons 

J : matchs joués, V : victoires, D : défaites, N : nuls, % : pourcentage de victoires, GB (Game Behind) : retard en matchs sur le premier du classement.

Galerie

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club

Club de l'Organisation coréenne de baseball
Club sportif fondé en 1986